Ayina steht für:
 Ayina (Fluss), Oberlauf des Ivindo in Gabun und Kamerun

Ayina ist der Name folgender Personen:
 Jean-Christopher Ayina, französischer Fußballspieler